La liste des pays du monde par émissions de dioxyde de carbone par habitant suivante classe les États selon la quantité de dioxyde de carbone, exprimée en tonnes, émise par habitant et par an. Pour le volume total des émissions d'un pays, voir la liste des pays par émissions de dioxyde de carbone.

Cette statistique ne prend en compte que les émissions de  sur le territoire du pays, et non les consommations provoquant des émissions de  dans un autre pays du fait de l'importation de produits manufacturés, ce qui favorise les pays importateurs et pénalise les pays exportateurs. Par exemple, 33 % des émissions de la Chine en 2005 sont dues à la production de produits destinés à l'export, pas à sa consommation intérieure. 

Par ailleurs, les données présentées ci-dessous concernent les émissions de  liées à la combustion d'énergie. Elles ne prennent pas en compte les émissions liées à l'agriculture, ni celles liées aux changements d'utilisation des sols, comme la déforestation, principalement dans les zones tropicales, ou la fonte du pergélisol.

Enfin, ne sont pas considérées non plus ici les émissions d'autres gaz à effet de serre, en particulier du méthane, dont le rôle dans le réchauffement climatique est moindre, mais néanmoins important.

Années 1971 à 2017, en tonnes par pays par habitant 
Les données sont issues du Département des affaires économiques et sociales (DAES) de l'Organisation des Nations unies (ONU) et de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) liée à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Émission de dioxyde de carbone
 Liste des pays par émissions de dioxyde de carbone liées à l'énergie
 Protocole de Kyoto
 Sortie des combustibles fossiles

Liens externes 
 Source des données (Objectif 7.A Intégrer les principes du développement durable...) 
 United Nation Statistic Division
  : carte interactive des production, consommation et flux d'électricité ainsi que des ressources éolienne et solaire.

Changement climatique
Emissions de dioxyde de carbone par habitant